Ранчо дел Кристо има више значења:

 Ранчо дел Кристо (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо дел Кристо (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику